Иван Го́лубев:
 Голубев, Иван Андреевич (1903—19??) — советский полковник.
 Голубев, Иван Григорьевич (1906—1974) — 1-й секретарь Красноярского краевого комитета ВКП(б); депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Голубев, Иван Дмитриевич (1903—1980) — полный кавалер ордена Славы.
 Голубев, Иван Иванович (1949—2003) — генерал-полковник милиции, Герой Российской Федерации.
 
 Голубев, Иван Корнеевич — народный комиссар местной промышленности КазССР врид март 1940 г. — август 1940 г.
 Голубев, Иван Яковлевич (1841—1918) — русский государственный деятель, вице-председатель Государственного совета.